Corbula caribaea är en musselart. Corbula caribaea ingår i släktet Corbula och familjen korgmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Korgmusslor
caribaea